Karakalpačtina je turkický jazyk, jímž se mluví v autonomní republice Karakalpakstán, která se nachází na západě Uzbekistánu. Velmi se podobá uzbečtině, hlavně ve výslovnosti, ale v gramatice se více podobá kazaštině.

Příklady

Číslovky

Vzorový text 
Otče náš (modlitba Páně) v cyrilici:
 Aспандағы Әкемиз!
 Сениң атың мухаддес бола берсин. 
 Сениң Патшалығың келсин.
 Аспанда орынланғаны сыяқлы,
 жерде де Сениң еркиң орынлансын.
 Бизлерге бүгин де күнделикли нанымызды бере гөр.
 Бизлерге гүна ислегенлерди кеширгенимиздей,
 бизлердиң де гүналарымызды кешире гөр.
 Бизлердиң азғырылыўымызға жол қоймай,
 шайтаннан қутқара гөр.
 Себеби Патшалық та, күдерит те, уллылық та мәңгиликке Сеники.
 Аўмийин.

Otče náš (modlitba Páně) v latince:
 Aspandağy Ákemiz!
 Seniń atyń muhaddes bola bersin.
 Seniń Patşalyğyñ kelsin! 
 Aspanda orynlanğany syýaqly, žerde de Seniń ýerkiń orynlansyn.
 Bizlerge bügin de kündelikli nanymyzdy bere gy̆r.
 Bizlerge günä islegenlerdi keşirgenimizdeý,
 bizlerdiń de günälarymyzdy keşire gy̆r. 
 Bizlerdiń azğyrylyy̆ymyzğa žol qoýmaý, şaýtannan qutqara gy̆r.
 Sebebi Patşalyq ta, küderit te, ullylyq ta máńgilikke Seniki.
 Awmiyin.

Externí odkazy 

 

Jazyky Karakalpakstánu
Jazyky Uzbekistánu
Jazyky Kazachstánu
Živé jazyky